Aragon Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Aragon Hill (Harding County, New Mexico)
 Aragon Hill (Sierra County, New Mexico)